El término Cassagnes puede referirse a:

 Cassagnes, comuna francesa situada en Pirineos Orientales.
 Cassagnes, comuna francesa situada en Lot.